Мазе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мазе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара